KDE puede referirse a:
KDE, es una comunidad internacional que desarrolla software libre.
KDE Plasma Workspaces, es una herramienta de entorno de escritorio e interfaz de usuario de KDE 4.
KDE Input/Output, es parte de la arquitectura del entorno KDE.
KDE Frameworks, es una colección de bibliotecas y de varios Framework de software.
KDE neon, distribución Linux y un sistema operativo derivado de Ubuntu.
KDE Display Manager, es una interfaz gráfica de acceso para computadores.
KDE Partition Manager, editor de particiones.
KDE Applications, aplicaciones y librerías diseñadas por la comunidad de KDE.
KDE Plasma 5, es la quinta y actual generación del entorno de escritorio creado por KDE.
KDE Software Compilation, término que englobaba el ambiente de escritorio de KDE más las aplicaciones desarrolladas por el mismo equipo.
KDE Software Compilation 4, está basado en la cuarta versión de Qt.
KDE Free Qt Foundation,  asociación constituida en 1998 con el fin de garantizar la versión libre y gratuita de las bibliotecas Qt .